Вальверде-дель-Камино () — населённый пункт и муниципалитет в Испании, входит в провинцию Уэльва, в составе автономного сообщества Андалусия. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Андевало. Занимает площадь 218,7 км². Население — 12 746 человек (на 2010 год).

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница
 Web del ayuntamiento de Valverde
 Datos de Valverde
 Valverde del Camino, Andévalo y Sierra

Муниципалитеты Уэльвы
Населённые пункты Уэльвы